Chiesa dei frati cappuccini a Caltagirone
 Chiesa dei frati cappuccini a Loano
 Chiesa dei frati cappuccini a Santa Margherita Ligure